

Persones 
 Bertil Malmberg, escriptor i actor suec (1889-1958)
 Bertil Malmberg (lingüista), lingüista suec (1913-1994)